Тáлоза — моносахарид из группы гексоз с эмпирической формулой C6H12O6, принадлежит к альдозам.

Строение молекулы 

Талоза является эпимером галактозы, то есть оба эти углевода отличаются исключительно по конфигурации групп при атоме углерода соседнего с альдегидогруппой (так называемом асимметричном α-атоме).
Талоза может существовать в виде α- и β-галактозы
Циклические формы талозы

α-D-талофураноза — (2R,3S,4S,5S)-5-[(R)-1,2-дигидроксиэтил)]-оксолан-2,3,4-триол
α-L-талофураноза — (2S,3R,4R,5R)-5-[(S)-1,2-дигидроксиэтил)]-оксолан-2,3,4-триол
β-D-талофураноза — (2S,3S,4S,5S)-5-[(R)-1,2-дигидроксиэтил)]-оксолан-2,3,4-триол
β-L-талофураноза — (2R,3R,4R,5R)-5-[(S)-1,2-дигидроксиэтил)]-оксолан-2,3,4-триол
α-D-талопираноза — (2R,3S,4S,5S,6R)-6-(гидроксиметил)-оксан-2,3,4,5-тетраол
α-L-талопираноза — (2S,3R,4R,5R,6S)-6-(гидроксиметил)-оксан-2,3,4,5-тетраол
β-D-талопираноза — (2S,3S,4S,5S,6R)-6-(гидроксиметил)-оксан-2,3,4,5-тетраол
β-L-талопираноза — (2R,3R,4R,5R,6S)-6-(гидроксиметил)-оксан-2,3,4,5-тетраол

Физические и химические свойства 

При восстановлении талоза дает шестиатомный спирт галактит или дульцит (1,2,3,4,5,6-гексагидроксогексан), образующийся также при восстановлении галактозы. При окислении талозы получают двухосновную талослизевую кислоту (оптически деятельная), которая при нагревании с пиридином изомеризуется в слизевую кислоту (оптически не деятельная).

Биологическая роль, получение и применение 

В природе талоза не встречается, так как относится к группе искусственно синтезированных углеводов. Получают её из D-галактоновой кислоты, которая при нагревании с хинолином превращается в стереоизомерную D-талоновую кислоту, при восстановлении которой образуется D-талоза в виде сиропа.

См. также 
 Моносахариды
 Пентозы
 Гликолипиды
 Галактоза

Литература

Примечания 

Альдогексозы